Put Yourself in His Place – cortometraggio del 1912 diretto da Theodore Marston
Put Yourself in His Place – cortometraggio del 1914 prodotto dalla St. Louis Motion Picture Company